Евгений Александрович Загорянский (17 августа 1910, Эривань — 25 сентября 1961, Москва) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1942). Инженер, литератор-драматург, автор художественных произведений на шахматную тему, статей по теории и другим вопросам шахматной игры.

Автор литературной биографии П. Морфи.

Происходил из княжеского рода Кисель-Загорянских. В околошахматных кругах имел прозвище "Князь".

Книги 

 Повесть о Морфи (полное название книги – «Пол Морфи, шахматный чемпион. Отчет о его карьере в Америке и Европе совокупно с историей шахмат и шахматных клубов, а также анекдотами о знаменитых маэстро») —  М.: ФиС, 1968.
 Пол Морфи / Из кн. Е. А. Загорянского и Г. Мароци; Предисл. В. В. Смыслова. —  М.: ФиС, 1980. — 304 с. — (Выдающиеся шахматисты мира).

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Е. А. Загорянского  на сайте 365Chess

Шахматисты СССР